Giappone
 Harima – antica provincia
 Harima – comune del distretto di Kako, prefettura di Hyōgo